Lisiny peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lisiny, village du powiat de Rypin
 Lisiny, village de la gmina de Cekcyn 
 Lisiny, village de la gmina de Śliwice 

dans la voïvodie de Mazovie
 Lisiny, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lisiny, village du powiat de Mrągowo